

Свонсі — місто, штат Массачусетс
 Свонсі — місто, штат Південна Кароліна
 Свонсі — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Суонсі